Die Flamsteed-Bezeichnungen von A bis B.



Andromeda

Aquarius (Wassermann)

Aquila (Adler)

Aries (Widder)

Auriga (Fuhrmann)

Bootes (Bärenhüter)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von A bis B

FlamsteedBezeichnung A